

Persone

Frey
Albert Frey – militare tedesco
André Frey – calciatore francese, nonno dei calciatori Nicolas e Sébastien
Dieter Frey – calciatore tedesco
Emil Frey – compositore e pianista svizzero
Emil Remigius Frey - politico svizzero
Frido Frey – cestista tedesco naturalizzato statunitense
Georges Frey – violinista francese
Gerhard Frey – matematico tedesco
Glenn Frey – cantautore, musicista e attore statunitense
Isaiah Frey – giocatore di football americano statunitense
Jacob Frey – politico e avvocato statunitense
James Frey – scrittore statunitense
Jinh Yu Frey – artista marziale mista statunitense
Julius Frey – nuotatore tedesco
Konrad Frey – ginnasta tedesco
Leonard Frey – attore statunitense
Luigi Frey – banchiere, dirigente d'azienda e saggista italiano
Marlon Frey – calciatore tedesco
Max Frey – pittore tedesco
Michael Frey – calciatore svizzero 
Mogens Frey – ex pistard ed ex ciclista su strada danese
Nicolas Frey – calciatore francese, fratello di Sébastien
Oscar Frey – calciatore svizzero
Oszkár Frey – ex canoista ungherese
Petra Frey – cantante austriaca
Sami Frey – attore francese
Sébastien Frey – calciatore francese, fratello di Nicolas
Stephen Frey – scrittore statunitense
Thomas Frey – sciatore alpino francese
Tilo Frey – politica svizzera

Cognomi composti
Friedrich Frey-Herosé – politico e ufficiale svizzero

Altro
Freyr – divinità della mitologia norrena
Procedura di Frey – intervento chirurgico

Pagine correlate
Freyr (disambigua)
Frei
Frej
Freya (disambigua)